Volley League: denominazione della massima divisione del campionato greco di pallavolo maschile dal 2010.
Volley League: denominazione della massima divisione del campionato greco di pallavolo femminile dal 2017.